Rancoule ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Rancoule (1933–2021), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Michel Rancoule (* 1959), französischer Rugby-Union-Spieler
 Julien Rancoule (* 1993), französischer Politiker